Friedrich kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans Christian Friedrich
 Heimo Friedrich

Robotskapade auktorsförkortningar